Статке́вич () — белорусская фамилия. 

Известные носители:
 Статкевич, Артём Александрович (1918—1992) — советский горный инженер. Герой Социалистического Труда (1971).
 Статкевич, Николай Викторович (род. 1956) — лидер Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), бывший кандидат в президенты Белоруссии.
 Статкевич, Нина Андреевна (род. 1944) — абсолютная чемпионка мира по конькобежному спорту.
 Статкевич, Павел Григорьевич (1870 — после 1917) — физиолог, профессор Московского университета, руководитель Физиологического института Московского университета, директор Московского женского медицинского института.
 Статкевич, Фёдор Николаевич (1907—1981) — Герой Социалистического Труда.

Примечания